Симпо́зіум ( від  — «бенкет», «симпосій») — нарада, наукова конференція фахівців одного профілю з певного наукового питання, має щонайменше міжрегіональний рівень, зазвичай на симпозіуми запрошують представників різних країн.

Див. також 
 Симпосій ()— ритуалізірований бенкет у Стародавній Греції
 Бірючий (симпозіум)
 Британо-Український симпозіум

Примітки

Посилання 
 Симпозіум  // 
Наукові конференції
Академічна термінологія